Die Abkürzung ZZ steht für:

 Nenngröße ZZ bei Modelleisenbahnen
 Zeitzone
 Zählzeit
 Zeitzünder
 Zinszahlen
 Ziviltelefonzentrale
 Zollzweigstelle
 Zonenzeit
 Zufallszahl
 Zusatzzahl, siehe Lotto
 Zweieiige Zwillinge
 Zweites Zeitalter
 Zwischenzähler
 früherer Name der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier
 Zusatzzeichen (Verkehrszeichen)
 Zwischenzeugnis
 Zamioculcas zamiifolia (Tropenpflanze)
 Zeitverzögerter Zwilling
 Namensbestandteil der Band ZZ Top
 ZZ-Verfahren, ein frühes bodengestütztes Schlechtwetter-Landesystem für Flugzeuge.

ZZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Burgenlandkreis
 Griechenland: Athen
 Niederlande: Kraftfahrzeuge, die nicht den Zulassungsbestimmungen entsprechen (sehr alt, überbreite Kranwagen usw.)
 Norwegen: Lakselv
 Slowakei: Angehörige des Verwaltungs- und technischen Personals diplomatischer Missionen

 z. Z. oder auch z. Zt. bedeutet:

 zur Zeit bzw. zurzeit, wird auch zz. oder auch zzt. abgekürzt

 z. z. steht für:

 zu zeigen, im Rahmen von Beweisen im mathematischen Zusammenhang

 zz steht für:

 Abkürzung für gegenseitigen Zugzwang in der Schachkomposition

Siehe auch:

ZZ